Клодомиро Альмейда Медина (, 11 февраля 1923, Сантьяго, Чили — 25 августа 1997, там же) — чилийский общественно-политический и государственный деятель социалистического толка, министр иностранных дел Чили (1970—1973).

Биография 
В 1941 году вступил в Социалистическую партию Чили.

В 1948 году окончил юридический факультет университета Чили. Являлся профессором политической теории.

 1952—1953 — министр труда.
 1953 — министр горнодобывающей промышленности.
 1961—1965 — депутат парламента Чили.
 1970—1973 — министр иностранных дел.
 1973 — министр обороны.
 1973 — министр иностранных дел Чили в правительстве Сальвадора Альенде. Осуществил нормализацию дипломатических отношений с Кубой; установил отношения с ГДР, МНР, ДРВ, КНДР и рядом развивающихся стран (Гайана, Гана, Ливия, Нигерия и др.), активизировал участие Чили в Движении неприсоединения и Андской группе. 

После государственного переворота 11 сентября 1973 года был арестован и доставлен вместе с другими 99 лидерами и руководителями левого блока «Народное единство» в концентрационный лагерь на острове Досон, где подвергался пыткам. Затем ему была предоставлена возможность покинуть страну. Он жил в Германской Демократической Республике и Мексике, где работал в качестве профессора университета и лидера политической оппозиции в изгнании.

В 1979—1989 годах — генеральный секретарь Социалистической партии Чили. В марте 1987 года предпринял попытку вернуться в страну, тайно пересёк горную границу на мулах. В соответствии с действовавшей на тот момент Конституцией, запрещавшей распространять «левые» доктрины, построенные на учении о «классовой борьбе», был арестован военными властями и с марта 1987 по октябрь 1988 года провёл в заключении, сосланный в удалённый горный посёлок и поражённый в политических правах на 10 лет. В конечном итоге, Верховный суд отменил это решение.

 1989—1990 — председатель объединённой Социалистической партии.
 1990—1992 — посол в СССР и Российской Федерации. В декабре 1991 года российские власти приняли решение, что находившийся в стране бывший лидер ГДР Эрих Хонеккер обязан в трёхдневный срок покинуть страну. В своё время именно он предоставил убежище многим жертвам режима Пиночета, в том числе и Альмейде. Чилийский посол принял решение защитить бывшего восточногерманского лидера стенами дипломатического представительства своей страны. Однако, в июле 1992 года Хонеккер всё же был выдворен из России в Германию.

После ухода из политической жизни до самой смерти являлся деканом факультета социологии в университете Чили.

Награды 
 Орден Дружбы народов (10 февраля 1988 года) — за заслуги в борьбе за мир, демократию и социальный прогресс, вклад в укрепление дружбы между советским и чилийским народами и в связи с шестидесятипятилетием со дня рождения.

Примечания

Ссылки 
 Clodomiro Almeyda Medina  на портале Historia Política Legislativa del Congreso Nacional de Chile
 Clodomiro Almeyda, 74, Ally Of Allende Jailed by Pinochet 

Министры иностранных дел Чили
Министры обороны Чили
Члены Палаты депутатов Чили
Социалисты Чили
Революционеры Чили
Послы Чили в СССР
Послы Чили в России
Выпускники Чилийского университета
Социологи Чили
Репрессированные в Чили